Servidão — no feudalismo, camponês vinculado à terra comumente referido como "servo da gleba"
 Servomotor — chamado ainda simplesmente "servo"
 Servo (motor de renderização) — motor de renderização experimental

Outros 
 Pasporta Servo — serviço em esperanto que consiste numa rede internacional de hospedagem
 Servo de Deus — título que a Igreja Católica dá a uma pessoa cujo processo de canonização foi oficialmente aberto
 Papa — cujo um dos títulos é Servus Servorum Dei (servo dos servos de Deus)
 Parábola do Credor Incompassivo — parábola de Jesus Cristo sobre o perdão, também conhecida como "parábola do Servo Ingrato", "Servo Impiedoso", "Servo Incompassivo" ou "Servo Mau"
 Atuador — também referido como "servomecanismo"
 Cânticos do Servo — cânticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã
 Um Simples Servo — segundo álbum de estúdio da cantora Leonor, lançado em 1998 pela Line Records

Ver também 
 Serviçal
 Servidor
 Servente

Desambiguação